Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2002/2003.

В плей-офф приняли участие 8 клубов, занявших первые два места в группах на втором групповом этапе. Матчи плей-офф начались 8 апреля 2003 года, а закончились 14 мая. Финальный матч Лиги чемпионов прошёл 28 мая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Победителем стал итальянский «Милан».

В данной статье указано центральноевропейское время.

Участники

Сетка плей-офф

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 21 марта 2003 года в Ньоне. Первые матчи были сыграны 8-9 апреля 2003 года. Ответные — 22-23 апреля.

|}

1/2 финала 
Первые матчи были сыграны 6-7 мая 2003 года. Ответные — 13-14 мая.

|}

Финал 

Финал Лиги Чемпионов розыгрыша 2002/03 состоялся 28 мая 2003 года в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2002/2003